Бернар Ландрі (1937—2018) — канадський політик
 Філіпп Ландрі